Села:
 Собківка — Полтавська область, Полтавський район
 Собківка — Черкаська область, Уманський район
Залізниця:
 Собківка — пасажирський зупинний пункт Полтавської дирекції Південної залізниці